Příjmení Hogan nosí více různých osobností:

 Brooke Hogan (* 1988) – americká zpěvačka, dcera Hulka
 Hulk Hogan (* 1953) – americký wrestler a kytarista, otec Brooke a Nicka
 James Hogan (1933–2015) – britský atlet, běžec
 Linda Hogan viz Linda Bollea (* 1959) – matka Hulka a Brooke
 Marc Hogan (* 1981) – americký novinář.
 Michael Hogan (* 1973) – irský baskytarista
 Nick Hogan (* 1990) – syn Hulka a bratr Brooke
 Noel Hogan (* 1971) – irský kytarista, skladatel a hudební producent
 Phil Hogan (* 1960) – irský politik, evropský komisař
 P. J. Hogan – americký režisér
 Paul Hogan (* 1939) – australský herec
 Robert Hogan (* 1937) – americký psycholog

jiný význam
 Hogan má pravdu je americká reality show
 Hoghan či česky Hogan je název tradičního obydlí Navahů